

Armature
La lorica è un'armatura degli antichi Romani, per la precisione
 Lorica squamata – a scaglie di metallo
 Lorica segmentata – a placche di metallo
 Lorica plumata – a scaglie nervate, somiglianti a piume
 Lorica musculata – a forma dei muscoli dei pettorali, fino agli addominali
 Lorica hamata – in maglie di metallo
 Lorica manica – a protezione del braccio

Geografia
 Lorica – località italiana frazione dei comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco  in provincia di Cosenza
 Santa Cruz de Lorica – comune della Colombia nel dipartimento di Córdoba

Altro 
 'Lorica' – un materiale sintetico che riproduce la pelle